Nexus hace referencia a varios artículos:

Cómic
 Nexus (cómic), personaje de cómic.
 Centro del Multiverso (DC Comics).

Derecho 
 Nexus (Antigua Roma), persona bajo un contrato de servidumbre por deudas llamado nexum en la Antigua Roma.

Informática y electrónica
 Google Nexus, dispositivos móviles de Google, como el teléfono inteligente Nexus 5 y las tabletas Nexus.
 WorldWideWeb, o Nexus, navegador web.
 Sonatype Nexus, herramienta informática para compilación que pertenece al proyecto Apache.

Literatura y gramática
 Nexus (1959), tercera novela del tríptico La crucifixión rosa ―Sexus, Plexus y Nexus― del escritor estadounidense Henry Miller (1891-1980).
 Nexus-6, androides replicantes de última generación en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick, así como en su adaptación al cine, Blade Runner.
 Nexus, véase Oración (gramática).

Televisión
 Nexus (Charmed), punto de poder equidistante de los cinco elementos, en la serie televisiva estadounidense Charmed.
 Nexus (Animación), estudio de animación japonés.

Además 
 Nexus, unión gap, unión en hendidura o unión comunicante, cierto tipo de conexiones entre las células animales.
 The Nexus (lucha libre), grupo de ocho luchadores profesionales en la WWE de Estados Unidos.
 Ultraman Nexus (2004-2005), decimosexta temporada de las Ultraseries.